Józef Adamek – piłkarz Wisły Kraków w latach 1919-1933.
 Józef Adamek – polityk, poseł na Sejm Śląski i Sejm I kadencji (1922-1927).